78-й Чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 24—25 января 1981 года в Девентере (Нидерланды).

Итоговое положение 

*  с падением

 NC = не отобрались на заключительную дистанцию

 DQ = дисквалификация

Ссылки 

 

1981
1981 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Январь 1981 года
Спорт в Нидерландах в 1981 году
Чемпионаты Европы в 1981 году
Международные спортивные соревнования в Девентере
Чемпионаты Европы в Нидерландах